Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub Manchester City FC in het seizoen 2016–2017.

Selectie

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Manchester City in het seizoen 2016-2017 deelneemt.

Transfers

Zomer

Winter

Verhuurde spelers

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Etihad Airways
Sportmerk: Nike

Premier League

Wedstrijden

Overzicht

FA Cup

League Cup

UEFA Champions League

Klassement groepsfase

Statistieken 
De speler met de meeste wedstrijden is in het groen aangeduid, de speler met de meeste doelpunten in het geel.

Afbeeldingen

Manchester City FC naar seizoen
Engelse voetbalclub 2016/17